Das IFAF – 4 Nations Tournament (ehemals Central America 4 Nations American Football Tournament) ist ein jährlich ausgetragenes K.-O.-Turnier für American-Football-Nationalmannschaften aus Mittelamerika. 2013 entfiel es durch den ASPA Pan-American Cup.

Austragungen

2012 
2012 fand das Turnier am 29. und 30. September in Managua, Nicaragua statt.

2014 
Das Turnier fand 2014 am 29. und 30. November in Tegucigalpa, Honduras statt.

 Guatemala verpasste das erste Spiel, da die Mannschaft an der hondurasischen Grenze aufgehalten wurde.

2015 
2015 fand das Turnier vom 4. bis 6. Dezember in Tegucigalpa, Honduras statt.

Einzelnachweise 

Internationaler American-Football-Wettbewerb
American Football (Nordamerika)
Sportveranstaltung in Nordamerika
Sport (Mittelamerika)